Silenen bezeichnet:

 eine Gemeinde im Schweizer Kanton Uri, siehe Silenen UR
 Mischwesen aus Mensch und Pferd in der griechischen und römischen Mythologie, siehe Silen

Silenen ist der Familienname folgender Personen:
 Heinzmann von Silenen, Landeshauptmann von Wallis
 Jost von Silenen (1435/1445–1498), Bischof von Sitten
 Kaspar von Silenen (um 1467–1517), erster Kommandant der Päpstlichen Schweizergarde, Amtszeit 1506–1517

Siehe auch:
 Silene